Valdehijaderos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdehijaderos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Valdehijaderos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar